Osoby o tym nazwisku:
 Florian Ogan – polski lekarz, uczestnik III powstania śląskiego
 George Ogan – nigeryjski lekkoatleta
 İsmail Ogan – turecki zapaśnik, olimpijczyk